Светла́на Козло́ва: Козлова, Светлана Владимировна (1933—1997) — советская и российская поэтесса, переводчица и журналистка.
 Козлова, Светлана Сергеевна (псевдоним: Семён Киров; 1968—2022) — российский педагог, драматург.